Генрих Штейн — известные тёзки:

 Штейн, Генрих Фрайхерр фон (1857—1887) — немецкий философ, эстетик, публицист и поэт.
 Штейн, Генрих Фридрих (1757—1831) — прусский юрист, государственный и политический деятель.